Banjarangkan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Banjarangkan, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Banjarangkan, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar